Нейдгар(д)ты — русский дворянский род австрийского происхождения, внесённый в шестые части родословных книг Московской и Казанской губерний. Иногда фамилия пишется Нейдгарт или Нейгардт.

Николас Нейдгардт в конце XVII века выехал в Россию, где поступил на военную службу. В 1703—1713 гг. он служил в Санкт-Петербургском жилом полку, сначала подполковником, а затем полковником.

По-видимому, у него был брат Лоренц (Лаврентий), который известен как военный инженер и геолог (рудознатец). В 1699 он искал медные руды в Казанской губернии (Кунгур), а в 1708 построил в Казани земляную крепость.

И тот, и другой числились «иноземцами» и, вероятно, были лютеранами.
Вплоть до начала XIX в. представители фамилии Нейдгардтов сохраняли своё вероисповедание.

 Нейдгардт, Иван Лаврентьевич (1739—1815) — действительный тайный советник.
 Павел Иванович (1779—1850) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Александр Иванович (1784—1845) — генерал от инфантерии, начальник Отдельного Кавказского корпуса.
 Борис Александрович (1819—1900) — действительный тайный советник, обер-гофмейстер, гвардии полковник, владелец имения Борисовка в Нижегородской губернии и другого в Чистопольском уезде. OO   Мария Александровна Талызина, сестра А. А. Талызина.
 Ольга Борисовна (1859—1944) — супруга премьер-министра П. А. Столыпина.
 Дмитрий Борисович (1861—1942) — тайный советник, член Государственного совета.
 Алексей Борисович (1863—1918) — российский политический и государственный деятель, член Государственного совета, причислен к лику святых Русской православной церковью в 2000 году.
 Анна Борисовна (1868—1939) — супруга министра иностранных дел С. Д. Сазонова.

Ссылки 
 
 
 Гербовое дело Нейдгарта Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Московской и Санкт-Петербургской губ. 1862 г. РГИА,

Примечания 

 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы